Osoby o tym nazwisku:
 Albin Ossowski – polski aktor, przedsiębiorca i działacz polonijny
 Andrzej Ossowski - polski geofizyk, wykładowca i działacz społeczny
 Franciszek Ossowski – rzymskokatolicki 
 Franciszek Ossowski – rzymskokatolicki duchowny, historyk i regionalista
 Gotfryd Ossowski – polski archeolog
 Henryk Ossowski – polski ziemianin, żołnierz podziemia
 Jerzy Ossowski – polski prawnik
 Jerzy Jan Ossowski – polski żołnierz podziemia
 Leonie Ossowski – niemiecka pisarka
 Michał Ossowski – rzymskokatolicki duchowny, ekonomista i polityk
 Michał Ossowski – polski działacz ruchu robotniczego
 Stanisław Ossowski – polski socjolog, psycholog społeczny, metodolog nauk społecznych i teoretyk kultury
 Wojciech Ossowski – polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i konferansjer
 Władysław Ossowski – polski żołnierz podziemia